Жабня — название географических объектов в России.

Реки 
 Жабня — река в Ярославской и Тверской областях, приток Волги.
 Жабня — река в Тверской области, приток Шоши.
 Жабня — другое название реки Жабенка в Москве, притока Лихоборки.

Населённый пункт 
 Жабня — деревня в Угличском районе Ярославской области.